Trentola Ducenta – comune in provincia di Caserta
Ducenta – un'antica località presso Pontedera, sede di una pieve
Ducenta (Ravenna) – una frazione del comune di Ravenna e si trova nel territorio detto delle Ville Unite